Cerfontaine, commune francophone de Belgique, située en Wallonie dans la province de Namur ;
 Cerfontaine, commune française du Nord, dans l'arrondissement d'Avesnes-sur-Helpe ;
 Paul Cerfontaine (1864-1917) est un zoologiste belge, ancien professeur à l'université de Liège.

Homonymie de toponyme